Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1982 () проходил с 14 по 21 марта 1982 в городе Фредериктон (провинция Нью-Брансуик, Канада) только для мужских команд.

В чемпионате принимали участие 10 команд.

Чемпионами стала (2-й раз в своей истории) сборная Швеции, победившая в финале сборную Канады. Бронзовые медали завоевала сборная Шотландии.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по усеченной олимпийской системе: 2-я и 3-я команды играют полуфинал, затем победитель полуфинала встречается в финале с командой, занявшей 1-е место на групповом этапе.

Результаты соревнований

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места (при одинаковом с этими командами количестве побед Шотландия вышла в плей-офф со 2-го места, так как победила обе эти команды).

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Спорт в Канаде в 1982 году
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Спортивные соревнования во Фредериктоне
Март 1982 года